Анонимное общество Государево-Байракских каменноугольных копей, рудников и заводов возникло в 1899 г., когда группа предпринимателей-бельгийцев перекупила существовавшее с 1895 г. Государево-Байракское Товарищество, учредителями которого выступали русский политический и земский деятель, крупный помещик и предприниматель, член Государственного совета Российской империи Н. Н. Глебов, владелец доломитного завода при станции Никитовка К. Ф. Медвенский, и горный инженер Л. Г. Рабинович. В 1897 г. это Товарищество на приобретенном у крестьян села Государев Байрак (ныне г. Горловка Донецкой обл., Украина) участке земли построило и ввело в строй шахту Святого Андрея. Так возник Государево-Байракский рудник.

Впоследствии Обществом Государево-Байракских каменноугольных копей, рудников и заводов было построено еще несколько шахт.

В справочнике «По Екатерининской железной дороге» за 1912 год сообщается:

Углеподъемных шахт три: шахта Святого Андрея № 1 c вентиляционной № 20 глубиною 150 саженей с производительностью до 75000 пудов в сутки, «Наклонная шахта» глубиною 50 саженей с производительностью до 5000 пудов в сутки и новая шахта глубиною до 50 саженей. На руднике занято служащих: инженеров — 2, штейгеров (горных мастеров) — 5 и прочих — 43 человека, рабочих в среднем около 1200 человек. 

Для размещения работающих на шахтах Государево-Байракского рудника шахтеров и обслуживающего персонала был выстроен одноименный поселок. Как сказано в документе того времени: «Для нужд служащих имеется колония, состоящая из 18 домов с числом квартир 18. Для рабочих при шахте имеется другая колония из 100 семейных домов. Имеется больница на 20 кроватей при 1 враче, 3 фельдшерах, школа на 130 учащихся при 4 учителях, баня на 100 человек». В 1909 году на руднике было добыто 14 млн. 185 тыс. пудов угля, а в 1913 году — 16 млн. 810 тыс. пудов.

Имущество Государево-Байракского общества, наряду с имуществом прочих подобного рода объединений, объявлено государственной собственностью на основании Декрета СНК от 28 июня 1918 г. О национализации акционерных обществ.

В 1930 г. Государево-Байракский рудник был переименован в существующую поныне шахту им. М. И. Калинина.

См. также 
 Горная промышленность
 Угольная промышленность
 Донецкий каменноугольный бассейн

Примечания 

Акционерные общества России
Исчезнувшие компании России
Угледобывающие компании
Компании Российской империи
Компании по алфавиту